Show Me Love, une chanson house de la chanteuse américaine Robin S. de 1993.
 , une chanson pop de la chanteuse Robyn de 1997.
 Fucking Åmål, un film réalisé par Lukas Moodysson, sorti en 1998, dont le titre dans les pays anglo-saxons est Show Me Love.
 Show Me Love, une chanson du groupe russe t.A.T.u. de 2002.
 Show Me Love, une chanson d'Hikaru Utada, parue en single en 2010.